Okręty US Navy o nazwie USS  "Dash":
 Pierwszy   był trałowcem. Zwodowany w 1942.
 Drugi  był trałowcem. Zwodowany w 1952.

Dash